El Frontil es una pedanía del municipio de Cambil, en Jaén (España) situado en la carretera JA-3207 entre la A-44 y Arbuniel. A veces se le denomina una "cortijada".

Está compuesto a su vez por cortijos diseminados y cortijadas, tales como la aldea de la fuente, que posee un manantial, alberga un horno de leña que data de época árabe; los cortijos de los Vilches llamados así por la familia ascendiente que portaba dicho apellido, con numerosas huertas y eras, que se utilizaban para las labores del trigo. Posee una antigua escuela, hoy utilizada como ermita donde se rinde culto a la Virgen de Fátima, anualmente en romería cada último domingo de mayo. Se conmemora la aparición Mariana (según el folclore popular) a Antonia Castro, "la Santa de Cambil". En el lugar está enclavada una encina carrasca denominada por los lugareños como el "Abuelo". Data su plantación del año aproximado 1.510. Tiene un barranco llamado el prado o del frontil que desemboca en el río Campillo, afluente del Guadalbullón, lugar de antiguos pastos para el ganado ,de veredas reales y vías pecuarias. El llamado cortijo del Contadero, donde se contaban las cabezas de ganado, manantial de la fuente del garañón, el antiguo Molino de la iglesia o el de los Duros.

Pedanías de la provincia de Jaén